Ши́ллай (, ) — необитаемый остров в составе архипелага Монах, Внешние Гебридские острова, Шотландия, Великобритания.

Шиллай является самым западным островом архипелага.

15 ноября 1936 года двое смотрителей маяка погибли: они возвращались на Шиллай с соседнего острова  с продуктами и почтой. Расстояние между островами было не более 600 метров, глубина пролива всего 1—2 метра, но внезапно задул ураганный ветер и резко начала прибывать вода. Через несколько часов их обнаружили мёртвыми на берегу, рядом лежала их перевёрнутая лодка.

См. также 
 Список островов Шотландии

Примечания

Ссылки 
 Monach Islands — A National Nature Reserve на сайте ''scotland.com

Внешние Гебриды
Заповедники Шотландии
Маяки Шотландии